Виктор Ангелов (; родился 27 марта 1994 года в Дортмунд, Германия) — македонский футболист, нападающий. Выступал за сборную Македонии.

Клубная карьера 
Ангелов — воспитанник дортмундской Боруссии и клуба «Работнички». 30 апреля 2010 года в матче против «Пелистера» он дебютировал в чемпионате Македонии. 14 апреля 2012 года в поединке против «Ренова» Виктор забил свой первый гол за «Работничков». В 2013 году для получения игровой практики он на правах аренды играл за «Тетекс».

Летом того же года Ангелов перешёл в столичный «Металлург». 1 сентября в матче против «Вардара» он дебютировал за новый клуб. 18 мая 2014 года в поединке против «Македония Гёрче Петров» Виктор забил свой первый гол за «Металлург».

В начале 2016 года Ангелов подписал контракт с венгерском «Уйпештом». 13 февраля в матче против «Видеотона» он дебютировал в чемпионате Венгрии. 11 марта 2017 года в поединке против «Гонведа» Виктор забил свой первый гол за «Уйпешт». В начале 2018 года Ангелов на правах аренды вернулся в «Работнички».

Осенью 2018 года перешёл в македонский клуб «Шкупи», где провёл один сезон. Летом 2019 года перешёл в боснийский «Широки-Бриег».

Международная карьера 
17 ноября 2015 года в товарищеском матче против сборной Ливана Ангелов дебютировал за сборную Македонии. По состоянию на август 2020 года этот матч остаётся для него единственным.

В 2017 году в составе молодёжной сборной Македонии Ангелов принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Испании и Португалии.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru

Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Игроки ФК «Работнички»
Игроки ФК «Тетекс»
Игроки ФК «Металлург» Скопье
Игроки ФК «Уйпешт»
Игроки ФК «Шкупи»
Игроки ФК «Широки-Бриег»